Bruckhoff ist der Familienname folgender Personen:

Herkunft und Bedeutung 
Bruckhoff ist ein Wohnstättenname und eine Variante zu Brockhoff.

Namensträger 
 Detlef Bruckhoff (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Bruckhoff (1892–1956), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Hermann Bruckhoff (1874–1956), deutscher Politiker (DDP)

Siehe auch 
 Bruckhof

Namenforschung 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname